Норман Майерс (Norman Myers, 24 августа 1934, Йоркшир, Англия — 20 октября 2019
) — британский эколог, эксперт с опытом работы в более чем 50 странах. Ассоциированный фелло , посол WWF Великобритании, иностранный член НАН США (1994).
Лауреат премии Голубая планета (2001), Sasakawa Environment Prize ЮНЕП (1995), Volvo Environment Prize (1992). В 2007 году журнал «Тайм» назвал его Global Hero of the Environment.

Биография 
Окончил Оксфордский университет со степенями бакалавра (1958) и магистра (1963). Степень доктора философии Ph.D. получил в 1973 году в Калифорнийском университете в Беркли.

В 1958—1965 годах работал в Кении, последние четыре года — преподавателем вуза.
В 1966-69 годах фрилансер — журналист, фотограф, лектор и пр. — занимавшийся дикой природой в Африке.
В 1970-71 гг. докторант в Калифорнийском университете в Беркли.
С 1972 года занимается консультационными проектами для исследовательских организаций и агентств развития, в ряду которых НАН США, , Белый дом, Государственный департамент США, министерства обороны и энергетики США, Всемирный банк, агентства ООН, ОЭСР, МГЭИК, Европейская комиссия, Shell, McKinsey, фонды Рокфеллера и Макартуров.
В Африке он провёл всего 24 года, в основном в Кении и Гане.

Являлся приглашённым профессором в Гарварде, Корнелле, Стэнфорде, Йеле, университетах Калифорнии и Техаса, Мичиганском, Кентском, Оксфордском, Утрехтском, Токийском, Кейптаунском университетах, университете Дьюка.

Фелло Американской ассоциации содействия развитию науки и , Лондонских Линнеевского общества и Королевского общества искусств.

Был женат в 1965—1992 годах, развелись, две дочери, одна из которых — бегунья .

Автор опубликованных 300 работ в научных журналах, в том числе в Science, Nature, Foreign Policy, Scientific American, BioScience, American Scientist, и 350 популяризаторских статей, а также 20 книг, последние переводились на 12 языков, а их продажи превышают 1 млн экземпляров.

Удостоен почётной докторской степени от Кентского университета (2003).

Награды 
 1983 — Золотая медаль WWF Int
 1983 — Орден Золотого Ковчега Нидерландов
 1987 — Special Achievement in International Environmental Protection, 
 1987 — Отличие 
 1988 — 
 1992 — Премия Volvo за защиту окружающей среды
 1992 — Орден Золотого Ковчега Нидерландов, рыцарь
 1994 — Pew Fellows Program in Conservation and the Environment, Marine Fellow, 
 1995 — Sasakawa Environment Prize, Программа ООН по окружающей среде
 1998 — Именной лектор Хичкоков (Charles M. and Martha Hitchcock), Калифорнийский университет в Беркли
 1998 — Орден Святых Михаила и Георгия, кавалер
 2001 — Премия «Голубая планета»
 2003 — , Калифорнийский университет в Беркли

Ссылки 
 CV
 The Environment Encyclopedia and Directory 2001, p. 518.
 The International Who’s Who 2004 (Europa Publications), p. 1193.

Примечания 

Экологи по алфавиту
Экологи Великобритании
Иностранные члены Национальной академии наук США
Доктора философии
Выпускники Оксфордского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Члены Лондонского Линнеевского общества
Лауреаты премии «Голубая планета»
Почётные доктора